Jyrki Jokipakka (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2011, ce joueur formé au Ilves Tampere commence sa carrière senior avec cette équipe dans la SM-liiga. Il est sélectionné au sixième tour, en  par l'Avangard Omsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2011. La même année, les Stars de Dallas le repêchent en  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Après avoir joué deux autres saisons en Finlande, il fait le saut en Amérique du Nord lors de la saison 2013-2014 en jouant pour les Stars du Texas, club-école des Stars de Dallas dans la Ligue américaine de hockey. La saison suivante, il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec les Stars avec lesquels été aligné à 51 matchs.

Au cours de la saison 2015-2016, après avoir joué 40 matchs avec les Stars, il est échangé aux Flames de Calgary en compagnie de l'espoir Brett Pollock et un choix de repêchage contre Kris Russell le .

Le , il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa avec un choix de  ronde en 2017 contre Curtis Lazar et Michael Kostka.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||48 ||1 ||8 ||9 ||18 || 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || Suomi U20 || Mestis || 6|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Lempäälän Kisa || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Ilves Tampere || SM-liiga || 52|| 9|| 8|| 17|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Lempäälän Kisa || Mestis || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013|| Ilves Tampere || SM-liiga || 59|| 5|| 13|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Stars du Texas || LAH || 68|| 5|| 16|| 21|| 32|| 21|| 0|| 5|| 5|| 8
|-
|2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 19|| 3|| 2||5 ||4 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2014-2015 || Stars de Dallas || LNH ||51 || 0||10 ||10 ||8 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2015-2016 || Stars de Dallas || LNH || 40 || 2 || 4 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 18 || 0 || 6 || 6 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 38 || 1 || 5 || 6 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Sotchi || KHL || 35 || 2 || 9 || 11 || 42 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2018-2019 || HK Sotchi || KHL || 59|| 10|| 14|| 24|| 10|| 5|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2019-2020 || Sibir Novossibirsk || KHL ||58 || 4 || 28 || 32 || 16 || 5 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2020-2021 || Sibir Novossibirsk || KHL || 59|| 5|| 19|| 24|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Sibir Novossibirsk || KHL || 31|| 3|| 11|| 14|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

| 150 || 3 || 25 || 28 || 34 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || align="left"|
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde || 8 || 2 || 0 || 2 || 2 || align="left"|
|-
| 2016 || align=left|Coupe du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| place
|-
| 2017-2018 || align=left|Euro Hockey Tour || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || align=left| place
|-
| 2018-2019 || align="left"|Euro Hockey Tour || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en août 1991
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de repêchage de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Stars du Texas
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Sibir Novossibirsk